Dauber ist der Familienname folgender Personen: 

 August Dauber (1867–1957), deutscher Architekt
 Carola Dauber (1898–1985), deutsche Politikerin (SPD)
 Desirée Dauber (* 1973), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Dol Dauber (Adolf Dauber; 1894–1950), deutscher Komponist und Dirigent
 Doris Dauber (1897–1953), deutsche Schriftstellerin
 H. Dauber (1823–1861), deutscher Mineraloge

 Jami Dauber (* ≈1970), US-amerikanische Musikerin

 Karl Dauber (1841–1922), deutscher Philologe und Schuldirektor in Holzminden, Wolfenbüttel und Braunschweig
 Lewis Dauber (1949–2019), US-amerikanischer Schauspieler
 Ludwig Dauber (1798–1885), deutscher Philologe und Ehrenbürger von Holzminden
 Philip Dauber (* 1974), US-amerikanischer Autor, Filmproduzent und Filmregisseur
 Reinhard Dauber (* 1942), deutscher Architekt und Kunsthistoriker
 Robert Dauber (1922–1945), deutscher Cellist und Komponist
 Rudolf Dauber (1899–1980), deutscher Politiker (CDU)
 Stefan Dauber (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Stefanie Dauber (* 1987), deutsche Stabhochspringerin

Siehe auch:
 Däuber
 Daubner
 Daubert
 Tauber (Begriffsklärung)